Bečka oder Becka ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Bečka (1863–1940), tschechoslowakischer Politiker und Minister
 Jiří Bečka (1915–2004), tschechischer Orientalist und Iranist
 Michelle Becka (* 1972), römisch-katholische Theologin
 Pavel Bečka (* 1970), tschechischer Basketballspieler
 Radek Bečka (* 1979), tschechischer Radrennfahrer
Siehe auch:
 Beca
 Beka (Begriffsklärung)